

Geografia 
 Summerhill – città della Tasmania (Australia)
 Summerhill – villaggio del Meath (Irlanda)
 Summerhill – città della Contea di Cayuga, New York (Stati Uniti d'America)
 Summerhill – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Summerhill School – scuola britannica